A kerékpározás a kezdetektől, az 1896-os játékok óta szerepel a nyári olimpiai játékok programján. A nők számára először 1984-ben rendeztek versenyeket.

Éremtáblázat

Versenyszámok

Résztvevők nemzetek szerint 
A 2008-as olimpiával bezárólag 135 különböző lobogó alatt indult kerékpár-versenyző a játékok során. Nincs köztük azonban egy nemzet sem, amely minden olimpián képviseltette volna magát ebben a sportágban.

Magyarország tizenhét alkalommal indított versenyzőt. Legjobb eredményünket Orczán László 1936-ban 1000 m-es időfutamban elért 5., Szabolcsi Szilvia 2000-ben sprintben elért 5., illetve az 1924-es Grimm János, Uhereczky Ferenc összeállítású 2000 m-es tandem sprint csapat 4. helye jelenti.

Többszörös érmesek

Források 
 

Sportágak a nyári olimpiai játékokon